Змагання з плавання на 400 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 7 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

400 метрів вільним стилем (жінки)